Kukawka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gm. Wojsławice
 Kukawka – gajówka w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Kukawka - część wsi Chmielnik-Kolonia, w woj. lubelskim, pow. lubelskim, gm. Bełżyce.
 Kukawka – gromada
 Kukawka – wieś na Litwie
 Kukawka – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze
 Kukawka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim
 Kukawka – część Gdańska, w dzielnicy Osowa
 Kukawka – struga, dopływ Nurca
 kukawka kalifornijska, kukawka srokata – gatunek nielotny ptaka z rodziny kukułkowatych
 storczyk kukawka – gatunek byliny z rodziny storczykowatych.